Stay with Me (qui signifie en anglais « Reste(z) avec moi ») peut faire référence à :

Album 
 Stay with Me, album de Billie Holiday, 1958
 Stay with Me, album de Regina Belle, 1989

Chanson 
 Stay with Me, chanson de Lorraine Ellison, 1966
 Stay with Me, chanson de Faces, 1971
 Stay with Me, chanson d'Erasure, 1995
 Stay with Me, chanson de Kumi Koda, 2008
 Stay with Me, chanson de Sam Smith, 2014
 Stay with Me, chanson de Gotthard, 2016
Stay With Me, chanson de Jack & Jack, 2018

Télévision 
 Stay with Me, téléfilm américain diffusé en 2011

Homonymie de titre